Натуральне число 1551
 1551 рік до нашої ери
 1551 рік нашої ери